Буран может означать: 

 Буран () — степная метель.
 «Буран» — советский многоразовый транспортный космический корабль, разрабатывавшийся в рамках программы «Энергия — Буран» и его недостроенные экземпляры.

Населённый пункт 
 Буран (Боран) — село в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.

Предприятия и организации 
 «Буран» — научно-исследовательский институт в Киеве.
 «Буран» — советский и российский футбольный клуб из Воронежа.
 «Буран» — команда по хоккею с шайбой из города Воронежа.

Космическая программа 
 «Буран 1.02»;
 «Буран 2.01»;
 «Буран 2.02»;
 «Буран 2.03».

Техника 
 «Буран» — танковый ночной комплекс ТО1-КО1.
 «Буран» — авиационный РЛС на Ан-72.
 «Буран» — вахтовый автобус НЕФАЗ 42112Д БУРАН (на шасси Урал-4320-10).
 «BURAN» — российский бронеавтомобиль (на шасси автомобиля «ГАЗ» ).
 «Буран» — ЗРК.
 «Буран» — корабельная станция обнаружения работающих РЛС МРКП-58.
 «Буран» — стратегическая крылатая ракета М-40 (РСС-40).
 «Буран» — опытный НАР АРС-240 (С-24)/АРС-280.
 «Буран» — корабельный комплекс связи.
 «Буран» — модель снегоходов.
 «Буран» — подслушивающая система разработки Льва Термена, считывающая вибрации стекла в окнах прослушиваемого помещения с помощью отражённого инфракрасного луча.
 «Буран» — пылесос, выпускавшийся в СССР.
 «Буран» — радиовещательный советский радиопередатчик мощностью 500 кВт (1000 кВт после модернизации) диапазона ДВ-СВ.

См. также 
 Бурана
 Буранная
 
 
 
 
 Башня Бурана